Ors (gemeente), een gemeente in de Franse regio Hauts-de-France
Oraal rehydratiemiddel (ORS), een middel om uitdroging bij diarree te voorkomen.
Omgevingsraad Schiphol, een overlegorgaan dat namens de omwonenden advies geeft over Schiphol